Стив Перри () (род. 31 августа 1947, Батон-Руж, штат Луизиана) — американский писатель-фантаст. Известен также как Джесс Пил. Перри является автором произведений из таких всемирно известных фантастических серий, как «Звёздные войны», «Чужие» и «Конан». Наибольшую известность ему принесли книги из серии «Матадор».

Биография 
До того, как Стив полностью отдался ремеслу писателя, он сменил много профессий: инструктор по плаванию, спасатель, сборщик игрушек, продавец алюминия, инструктор по боевым искусствам, частный детектив, медбрат, помощник врача. Стив Перри занимается малайзийским боевым искусством пенчак-силат. Был участником самого большого гитарного ансамбля, включённого в «Книгу рекордов Гиннесса». Начал издаваться под псевдонимом Джесс Пил в 1977 году.

Библиография 
Матадор:
 The Man Who Never Missed (1985)
 Matadora (1986)
 The Machiavelli Interface (1986)
 The Omega Cage (1988)
 The 97th Step (1989)
 The Albino Knife (1991)
 Black Steel (1992)
 Brother Death (1992)
 The Musashi Flex (2006)

Конан:
 Цена победы (Conan the Fearless) (1986)
 Конан бросает вызов (Conan the Defiant) (1987)
 Повелители пещер (Conan the Indomitable) (1989)
 Четыре стихии (Conan the Freelance) (1990)
 Хозяин тумана (Conan the Formidable) (1990)

Звёздные войны:
 Тень империи (Shadows of the Empire) (1996)
 Войны клонов (Clone Wars)
 Звезда Смерти (Death Star) (2007)
 MedStar I: Battle Surgeons with Michael Reaves
 MedStar II: Jedi Healer with Michael Reaves

Чужие:
 Earth Hive (1992)
 Nightmare Asylum (1993)
 The Female War with Stephani Perry (1993)

Чужие против Хищника:
 Prey with Stephani Perry (1994)
 Hunter’s Planet with David Bischoff (1994)

Tom Clancy’s Net Force:
 Breaking Point (2000)
 Point of Impact (2001)
 Cybernation (2001)
 State of War (2003)

Leonard Nimoy’s Primortals:
 Target Earth (1997)

Stellar Ranger:
 Stellar Ranger (1994)
 Lone Star (1994)

Машина Времени:
 Sword of the Samurai with J. Michael Reaves (1984)
 Civil War Secret Agent (1984)

Venture Silk:
 Spindoc (1994)
 The Forever Drug (1995)

Индиана Джонс:
 Indiana Jones and the Army of the Dead (2009)

А также множество других романов и повестей.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Стива Перри
 Биография и библиография на сайте Лаборатория Фантастики

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1947 году
Писатели по алфавиту
Писатели-фантасты США
Писатели США XX века
Авторы вселенной Конана